Termin  ima više značenja.

 Acetilenska hidrataza, enzim
 Ah (kompjuterski virus), DOS virus